Tesla Roadster (2007) – elektryczny samochód sportowy produkowany w latach 2008–2012.
 Tesla Roadster (2017) – elektryczny hipersamochód przedstawiony w 2017, który ma być produkowany od 2023 roku.